James Marr est un patronyme qui désigne deux personnalités britanniques :  
 James Marr (1902 à Aberdeen - ), un biologiste marin et explorateur polaire écossais ;
 James Marr (1918 - 2009), écrivain, historien et biographe originaire de Guernesey.

Voir aussi